HDMR peut signifier
 en informatique musicale : Hardware Direct MIDI Routing
 En mathématiques : High Dimensional Model Representation, voir  High Dimensional Model Representation